Сахневич Андрій Володимирович (* 1989) — український футболіст, правий захисник житомирського «Полісся».
 Сахневич Володимир Дмитрович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Примітки 

прізвища на -ич